Heterobathmia — единственный род чешуекрылых насекомых в подотряде Heterobathmiina, надсемействе Heterobathmioidea и семействе Heterobathmiidae.

Биология 
Личинки развиваются в минах на листьях нотофагуса. В течение 10 суток личинки линяют, проходя три возраста. После завершения развития они выходят из мины и зарываются в почву на глубину 8—15 см. Бабочки активны в солнечную погоду, питаются, вероятно, пыльцой нотофагуса. Продолжительность жизни бабочек 10—20 суток.

Распространение 
Встречаются в Чили и Аргентине между 39 и 43° южной широты.

Классификация 
В род включают 3 вида:
 Heterobathmia diffusa
 Heterobathmia pseuderiocrania
 Heterobathmia valvifer

Примечания

Литература 
 Kristensen N. P. (1999). The non-Glossatan Moths. Ch. 4, pp. 41-49 in Kristensen, N.P. (Ed.). Lepidoptera, Moths and Butterflies. Volume 1: Evolution, Systematics, and Biogeography. Handbuch der Zoologie. Eine Naturgeschichte der Stämme des Tierreiches / Handbook of Zoology. A Natural History of the phyla of the Animal Kingdom. Band / Volume IV Arthropoda: Insecta Teilband / Part 35: 491 pp. Walter de Gruyter, Berlin, New York.
 Kristensen N. P. and Nielsen E. S. (1979). A new subfamily of micropterigid moths from South America. A contribution to the morphology and phylogeny of the Micropterigidae, with a generic catalogue of the family (Lepidoptera: Zeugloptera). Steenstrupia 5(7): 69—147.
 Kristensen N. P. and Nielsen E. S. (1998). Heterobathmia valvifer n.sp.: a moth with large apparent 'ovipositor valves' (Lepidoptera, Heterobathmiidae). Steenstrupia 24: 141—156.

 
Роды чешуекрылых